Académie de Nancy peut désigner :
 Académie de Stanislas, société savante ;
 Académie de Nancy-Metz, circonscription du ministère de l'Éducation nationale devenue Académie de Nancy-Metz en 1972.

Voir aussi 
 Université de Nancy (historique)
 Université de Nancy